Федеральная столичная территория (, ) — одна из двух федеральных территорий Пакистана.

Географическое положение 
Столичная территория включает в себя город Исламабад. Площадь территорий равняется 907 км². Территория представлена в Национальной ассамблее от двух избирательных округов, а именно от НА-48 и НА-49.

Административное деление 
Административно федеральная столичная территория делится на 5 зон.

Образование 
Исламабад имеет самый высокий уровень грамотности населения в Пакистане (87 %). Здесь расположены одни из самых крупнейших университетов страны, в том числе Каид-и-Азам, Международный исламский университет и Национальный университет науки и технологии.

Примечания 

Административное деление Пакистана